

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Leśna Polana – część wsi Prace Duże w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Leśna Polana – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska

Inne 
 Leśna Polana – osiedle w Sopocie